Okuno ist der Familienname folgender Personen:

 Ayaka Okuno (* 1995), japanische Tennisspielerin
 Haruna Okuno (* 1999), japanische Ringerin
 Fumiko Okuno (* 1972), japanische Synchronschwimmerin

 Kōhei Okuno (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Okuno (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Seiichirō Okuno (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Okuno Takeo (1926–1997), japanischer Literaturkritiker